Kommentar steht für:

 Kommentar (Literaturwissenschaft), Erläuterungen zu einem literarischen Text
 Kommentar (Journalismus), Meinungsbeitrag eines Autors
 Kommentar (Programmierung), Anmerkung im Quelltext eines Programms
 Kommentar (UML), Anmerkung zu einem Modellelement

 Der Kommentar, Zeitschriftenserie von Loriot (1975–1978)

Siehe auch:
 Bibelkommentar
 Gesetzeskommentar
 Sachkommentar (Geschichtswissenschaft)

 Kommentator, Comment (Begriffsklärung) (Begriffsklärung)